Eine Maschine bezeichnet

 Eine Maschine (Album), Soloalbum des deutschen Rapper David Asphalt
 Eine Maschine (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Thomas Bernhard